Станковце може бити:

 Станковце (Глоговац), насеље у општини Глоговац, Косово и Метохија, Република Србија
 Станковце (Требишов), насеље у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република